Dan steht für:
 Abkürzung für das biblische Buch Daniel
 Kurzform des Namens Daniel, siehe Daniel (Vorname)
 Dan, einer der 12 biblischen Stämme Israels, siehe Dan (Bibel)
 Dan, anderer Name der Yakuba, westafrikanisches Volk
 Dan (Sprache), westafrikanische Sprache
 Dan (Einheit) (), chinesische und mongolische Volumeneinheit
 Dan (Kampfsport) (jap. ), Grade in Kampfkünsten
 Dan (Spiel), (jap. ) Meisterränge im Brettspiel Go, siehe Go (Spiel) #Einstufung und Rangsysteme
 Dan, tropischer Wirbelsturm aus dem Jahr 1999, siehe Pazifische Taifunsaison 1999 #Taifun Dan (Pepang)
 Dan – Mitten im Leben!, US-amerikanischer Film von Peter Hedges (2007)
 Dan, Busunternehmen für den öffentlichen Verkehr im Raum Tel Aviv-Jaffa
 Dan, israelische Hotelkette

Dan ist der Name folgender geographischen Objekte:
 Dan (Benin), Arrondissement im Département Zou, Benin
 Dan (Fluss), Quellfluss des Jordan
 Dan (Kibbuz), Kibbuz in Obergaliläa, Israel
 Gusch Dan, Stadtregion um Tel Aviv-Jaffa
 Tel Dan, vom Stamm Dan eroberte Grenzstadt Kanaans

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Dan (Kentucky)
 Dan (Virginia)
 Dan (West Virginia)
 Dan River Shores, North Carolina
 Dan Valley, North Carolina

Dan ist der Name folgender Personen:
 Dan (Bibel), Sohn Jakobs, biblischer Stammvater des israelitischen Stammes Dan
 Dan (Dänemark), König Dänemarks
 Dan I. (Walachei), Fürst der Walachei 
 Dan II. (Walachei), Fürst der Walachei 
 Dan Diner (* 1946), deutsch-israelischer Historiker
 Dan Rosca (* 1978), rumänisch-deutscher DJ und Musikproduzent, siehe 12 Finger Dan
 Danger Dan, deutscher Rapper

Dan ist der Familienname folgender Personen:

 Aurora Dan (* 1955), rumänische Fechterin
 Bruce Dan (1946–2011), US-amerikanischer Arzt und Ingenieur
 Carmen Dan (* 1970), rumänische Politikerin (PSD)
 Cristian Alexandru Dan (Alex Dan; * 1987), rumänischer Fußballspieler 
 Fjodor Iljitsch Dan (1871–1947), russischer Arzt und Revolutionär
 Dan Kazuo (1912–1976), japanischer Schriftsteller
 Ikuma Dan (1924–2001), japanischer Komponist und Essayist
 Ionuț Dan Ion (* 1981), rumänischer Boxer
 Iulia Maria Dan (* 1987), rumänische Opernsängerin (Sopran)
 Joseph Dan (1935–2022), israelischer Judaist
 Joseph Dan-Tyrell (* 1994), samoanischer Fußballspieler
 Klara Dan von Neumann (1911–1963), ungarisch-amerikanische Informatikerin und Programmiererin
 Lidija Ossipowna Dan (1878–1963), russische Revolutionärin
 Mahamane Laouali Dan-Dah (* 1966), nigrischer Jurist und Politiker
 Marin Dan (* 1948), rumänischer Handballspieler
 Mitsu Dan (* 1980), japanische Schauspielerin
 Nicușor Dan (* 1969), rumänischer Aktivist, Mathematiker und Politiker
 Oniroku Dan (1931–2011), japanischer Schriftsteller
 Paul Dan (* 1944), rumänischer Pianist und Musiklehrer
 Savu Petra Dan (1903–1986), rumänisch-israelischer Maler
 Dan Takuma (1858–1932), japanischer Geschäftsmann
 Tomoyuki Dan (1963–2013), japanischer Schauspieler
 Uri Dan (1935–2006), israelischer Journalist und Fotograf

DAN steht als Abkürzung für:
 Dana Air, nigerianische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 DAN, Funk-Rufzeichen der deutschen Küstenfunkstelle Norddeich Radio
 Détachement d’armée du Nord, französischer Militärverband im Ersten Weltkrieg
 Divers Alert Network
 Dynamic Aikido Nocquet, Kampfkunst-Verband von André Nocquet

DAN als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Lüchow-Dannenberg

daN
 Dekanewton, eine Maßeinheit der Kraft, siehe Newton (Einheit)

dan steht für:
 Dänische Sprache (ISO-639-3-Code)

Siehe auch:
 Danium, Zeitintervall in der Erdgeschichte
 Dahn (Begriffsklärung)
 Dann
 Cap des Dan
 Tan
 DanKüchen

Abkürzung